Mastigusa är ett släkte av spindlar som beskrevs av Menge 1854. Mastigusa ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kardarspindlar
Mastigusa